Захири́ или аз-За́хири (, ) — нисба, которая может означать приверженность к захиритской школе в исламе. В настоящее время — фамилия.

Персоналии
 Давуд ибн Али аз-Захири (ум. 884) — известный мусульманский улем, факих, муджтахид, основатель захиритского мазхаба.
 Мохаммед Убайд аз-Захири (род. 1967) — футболист из ОАЭ.
  (ум. 909) — сын Давуда аз-Захири, представитель захиритской школы.
  (XI век) — средневековый писатель.
  (1916—1988) — египетский композитор.
  (1923—2004) — исламский богослов-захирит из Индии.
  (род. 1940) — саудовский генерал.
  (род. в 1942) — салафитский и захиритский улем из Саудовской Аравии.
  (род. 1969) — оманская писательница.
  (род. 1985) — марокканско-французский футболист.
  (род. 1992) — афганский бегун.
  (род. 1996) — морокканский велосипедист.
  (род. 1985) — ивуарский футболист.
  (род. 1991) — футболист из ОАЭ.

См. также 
  — деревня в шахрестане Рамхормоз в Иране.